Рома́шково — топоним:

Белоруссия

Населённые пункты 
 Ромашково — деревня в Толочинском районе Витебской области.

Водные объекты 
 Ромашково — озеро в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Ромашково — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Ромашково — село в Одинцовском районе Московской области.
 Ромашково — разъезд (железнодорожная платформа) Белорусского направления Московской железной дороги в селе Ромашково Одинцовском районе Московской области.
 Ромашково — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Ромашково — деревня в Ельнинском городском поселении Ельнинского района Смоленской области.
 Ромашково — деревня в Бобровичском сельском поселении Ельнинского района Смоленской области.
 Ромашково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Ромашково — село в Середино-Будском районе Сумской области.
 Ромашково — посёлок в Белозерском районе Херсонской области.

См. также 
 Паровозик из Ромашкова — мультипликационный фильм студии Союзмультфильм.